Jerzy Dobrzycki (1900-1972), polski historyk sztuki
 Jerzy Dobrzycki (1927-2004), polski historyk nauki, astronom